Э́дриан Мейкл (; ) — валлийский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2007).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Его отец — Хью Мейкл, валлийский кёрлингист и один из создателей Ассоциации кёрлинга Уэльса (). Эдриан неоднократно играл вместе с отцом в сборной команде Уэльса на международных турнирах. Кёрлингистами являются и его брат Джейми Мейкл, и его мать Элизабет Мейкл ().

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Уэльса
Чемпионы Европы по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Уэльса